Herrensitz Röthenbach an der Pegnitz steht für folgende Gebäude in der Stadt Röthenbach an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern:

 Herrensitz Röthenbach an der Pegnitz I (Gelbes Schloss, Bachmeier-Schlösschen)
 Herrensitz Röthenbach an der Pegnitz II (Zainhaimer-Schloss, Zimmermann-Schlösschen)